Sette navi della Royal Navy sono state battezzate HMS Indefatigable.
 La prima Indefatigable fu un vascello due-ponti 64 cannoni (infine ridotto a fregata), varata nel 1784.
 La seconda Indefatigable fu una nave armata, acquistata nel 1804 e venduta nel 1805.
 La terza Indefatigable fu una nave di quarta classe (2.117 t, lunga 53 m, larga 16 m), armata con cannoni da 32 libbre. Venne ordinata da Woolwich 29 novembre 1832 ma cancellata nel marzo 1834.
 La quarta Indefatigable fu un'altra nave di quarta classe armata con 50 cannoni, varata nel 1848, usata come nave addestramento dopo il 1865, e venduta nel 1914.
 La quinta Indefatigable un incrociatore di seconda classe, varato nel 1891, rinominato Melpomene nel 1910 e venduto nel 1913.
 La sesta Indefatigable fu un incrociatore da battaglia varato nel 1909. Affondò alla battaglia dello Jutland, colpito probabilmente dai colpi del Von der Tann.
 La Phaeton venne rinominata Indefatigable e usata come nave scuola dal 1914.
 La settima Indefatigable fu una portaerei classe Implacable. Venne smantellata nel 1956.

Indefatigable